Zagrad (Prevalje)
Zagrad (Radeče)
Zagrad (Škocjan)